Alcamène peut désigner :
 Alcamène (), un sculpteur grec du premier classicisme ;
 Alcamène, un roi de Sparte,  de la dynastie des Agiades.